IFS of Ifs kan verwijzen naar:

International Food Standard, een standaard op het gebied van voedselveiligheid;
 Ifs, een gemeente in het Franse departement Calvados (regio Normandië);
Les Ifs, een gemeente in het Franse departement Seine-Maritime (regio Normandië).